Keskusta est un mot en finnois signifiant centre-ville, ville ou autre centre d'agglomération.
Dans ce sens, il peut désigner spécifiquement :

 Keskusta, un quartier de Forssa ;
 Keskusta, un quartier de Jyväskylä ;
 Keskusta, un quartier de Kerava ;
 Keskusta, un quartier de Parkano ;
 Keskusta, un quartier de Pietarsaari ;
 Keskusta, une subdivision de Tampere ;
 Keskusta, un quartier de Turku ;
 Keskusta, un quartier de Vaasa ;
 Keskusta, un district de Kouvola ;
 Keskusta, un district de Vaasa ;
 Parti du centre en Finlande